UGA steht für:
 Uganda als Länderkürzel
 Umweltgutachterausschuss, Beratung des Bundesumweltministeriums im freiwilligen Bereich des Öko-Audits, siehe auch Umweltauditgesetz
 United Global Academy, Universitätsverbund als globale Plattform für den Wissenstransfer
 , mit EFI 1.1 eingeführte Methode der Grafik-Ausgabe per Framebuffer, die ab Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Version 2.0 durch das  (GOP) ersetzt wurde; siehe auch Video Graphics Array
 University of Georgia, Sitz in Athens, Bundesstaat Georgia, älteste staatliche Universität der USA
 Uracil – Guanin – Adenin, Basentriplett des Stopcodons opal in der Biologie
 Air Uganda (ICAO-Code), ehemalige ugandische Fluggesellschaft
 Uganda Airlines (ICAO-Code), ehemalige ugandische Fluggesellschaft

Uga steht für:
 Uga, Ort auf der Kanareninsel Lanzarote

Uga ist der Familienname folgender Personen:
 Elisa Uga (* 1968), italienische Degenfechterin

uga steht für:
 Ugaritische Sprache (ISO-639-3-Code)

UGA